Осада Азова:
 Азовское сидение — оборона Азова запорожскими и донскими казаками в 1641—1642 годах.
 Азовские походы — два похода и две осады Азова русской армией в 1695 и 1696 годах.
 Штурм Азова (1708) — попытка взятия Азова донскими казаками во время восстания Булавина. 
 Осада Азова (1736) — взятие Азова русской армией в ходе русско-турецкой войны 1735—1739 годов.